Theater De Garage is ontstaan in 1993 in Venlo als tweede theaterwerkplaats van de Limburgse Federatie voor Amateurtoneel (LFA). Het theater richt zich voornamelijk op jong theatertalent dat op amateurbasis wil meewerken aan diverse eigen producties.
In 1995 werd De Garage toegelaten tot het landelijke theatercircuit. In datzelfde jaar startte men ook de eerste theaterproductie voor jongeren. Dat was overigens nog wel in Theater de Maaspoort, want de eigen zaal was nog niet gereed. Alleen de werkplaats kon worden gebruikt als oefenruimte, waar de decors werden en worden gebouwd. Acht maanden later was ook de zaal gereed om voorstellingen te geven. In 1998 werd een eigen theaterproductie geselecteerd voor het landelijke jongerenfestival De Opkomst.
Pas in 2005 wordt het theater een zelfstandige stichting, dus los van de LFA.

Het theater wordt volledig bemand door vrijwilligers, onder leiding van 1 beroepskracht.

Faciliteiten 
Het theater faciliteert onder andere:
 Theater de Maaspoort
 Kunstencentrum Venlo en Omstreken
 Limburgse Federatie voor Amateurtoneel
 Vooropleiding Dans Venlo
 Theatergroep PIT, een groep die improvisatietheater speelt.
 De scholen College Den Hulster, Valuascollege, Blariacumcollege
 Theaterschool Venlo
 Drum- en showband Stella Duce
 Theatergroep Habbekrats
 Toneelgroep Sweikhuizen
 Theatergroep Playback, speelt interactief toneel voor en met jongeren.
 Balletschool Dorris Titulaer

Cursusaanbod 
 Regie
 Grimeren
 Café Chantant
 Lichttechniek
 Vormgeving
 Improvisatie
 Decor
 Literatuur en theater
 Kostuumontwerp

Externe link 
 Officiële website

Theater in Limburg (Nederland)
Theatercultuur in Venlo